АБС — многозначная аббревиатура:, может относиться к следующим терминам:

 АБС — бразильский футбольный клуб из города Натал, штат Риу-Гранди-ду-Норти.
 АБС — артиллерийская баллистическая станция.
 Автономная буйковая станция — прибор в океанологии, представляющий собой буй на якоре, на котором на одной или нескольких глубинах установлены регистраторы течений
 Асфальтобетонная смесь — смесь из оптимально подобранных материалов;
 Акрилонитрилбутадиенстирол, АБС-пластик — ударопрочная техническая термопластическая смола на основе сополимера акрилонитрила с бутадиеном и стиролом
 Антиблокировочная система тормозов — электронная система, предотвращающая блокировку колёс транспортного средства для сохранения управляемости при торможении
 Распространённое в среде поклонников сокращение от имён Аркадия и Бориса Стругацких — советских писателей, соавторов, сценаристов классики современной научной и социальной фантастики
 «АБС-премия» — международная литературная премия в области фантастики имени Аркадия и Бориса Стругацких, вручаемая ежегодно решением специального жюри за лучшие произведения литературной фантастики, написанные на русском языке и опубликованные в предшествующем году
 Автоматизированная банковская система — комплекс программного и технического обеспечения, направленный на автоматизацию банковской деятельности
 Автобетоносмеситель — транспортное средство, используемое для перевозки бетонных и растворных смесей (также называемое миксером, бетономешалкой).

См. также 
  — аббревиатура латиницей